Houston County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Houston County (Alabama)
Houston County (Georgia)
Houston County (Minnesota)
Houston County (Tennessee)
Houston County (Texas)